Air, Aïr eller AIR kan syfta på:

 Aïr – ett bergsmassiv i Saharaöknen
 Air (anime) – en anime
 Air (berg- och dalbana) – en berg- och dalbana i nöjesparken Alton Towers
 Air (film) – amerikansk film från 2023
 Air (låt) – en låt av Marcus & Martinus
 Air (musik) – en typ av melodistycke
 Air (musikgrupp) – en fransk musikgrupp
Air (yacht sjösatt 2005) – en superyacht sjösatt 2005.
Air (yacht sjösatt 2011) – en superyacht sjösatt 2011.
Air Hollywood – en amerikansk filmstudio
 AIR –  en program(merings)miljö skapat av det amerikanska företaget Adobe, se Adobe Integrated Runtime